Виногра́дник:

 Виноградник — место, где выращивают виноград.
 Виноградник (фильм) — триллер с элементами фильма ужасов и эротики (США, 1989).